Jesús Hernández Tomás (1907-1971), homme politique espagnol ;
 Jesús Hernández Úbeda (1959-1996), cycliste espagnol ;
 Jesús Hernández Blázquez (né en 1981), cycliste espagnol ;
 Jesús Hernández Martínez (né en 1966), historien et écrivain espagnol ;
 Jesús Hernández, astronome.